Gerald Asamoah (1978) – ex calciatore ghanese naturalizzato tedesco
 Derek Asamoah (1981) – calciatore ghanese
 Joetex Asamoah Frimpong (1982) – calciatore ghanese
 Asamoah Gyan (1985) – calciatore ghanese
 Kwadwo Asamoah (1988) – calciatore ghanese